Општина Соколовац може бити:

 Општина Соколовац (Хрватска), општина у Копривничко-крижевачкој жупанији, Хрватска
 Општина Соколовац (Румунија), општина у округу Караш-Северин, Румунија